Аббревиатура, возможные значения:
 Восточный административный округ города Москвы
 Вотская автономная область
 Внешнеэкономическое акционерное общество
 Всероссийское акционерное общество (может быть Российское акционерное общество (РАО))
 Высокоактивные отходы

См. также
 Восточный административный округ (значения)